Naselja u Srbiji:
 Osaonica (Novi Pazar, Srbija), naselje u sastavu općine Novi Pazar
 Osaonica (Trstenik, Srbija), naselje u sastavu općine Trstenik

Rijeka u Srbiji:
Osaonica (rijeka), pritoka Velike Morave